Chafetz ist der Familienname folgender Personen:

 Gary S. Chafetz (* 1947), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Janet Saltzman Chafetz (1942–2006), US-amerikanische Soziologin und Hochschullehrerin